Bataille d'Athenry (1249)
 Bataille d'Athenry (1316)